Rosenne ist der Familienname von:

 Meir Rosenne (1931–2015), israelischer Diplomat und Rechtswissenschaftler
 Shabtai Rosenne (1917–2010), britisch-israelischer Rechtswissenschaftler